Tarno je naseljeno mjesto u Republici Hrvatskoj u Zagrebačkoj županiji.

Zemljopis 
Nalazi se u sastavu grada Ivanić-Grada. Naselje se proteže na površini od 2,48 km².

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine Tarno ima 65 stanovnika koji žive u 21 kućanstvu. Gustoća naseljenosti iznosi 26,21 st./km².

Naselja u Zagrebačkoj županiji